Vesna – figura della mitologia slava
 Vesna – gruppo musicale ceco formatosi nel 2016
 Vesna – nome proprio di persona croato, sloveno, serbo e macedone femminile
Primavera - Partito Verde (VESNA – zelena stranka) – partito politico sloveno